3 miejscowości w Polsce: 
 Płosków – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sośno 
 Płosków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Sarnaki 
 Płosków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Złotów

Zobacz też: Płosków-Kolonia